Galina Winogradowa ist der Name folgender Personen:

* Galina Winogradowa, Geburtsname von Galina Michailowna Popowa (* 1932), sowjetische Leichtathletin
 Galina Wladimirowna Winogradowa (geb. Galina Galkina; * 1979), russische Orientierungsläuferin